Die Arteria pulmonalis (lateinisch für Lungenschlagader oder Lungenarterie, auch Pulmonalarterie) ist eine große Schlagader (Arterie), die das sauerstoffarme Blut vom Herz zur Lunge transportiert. 

Es gibt zwei Lungenarterien (Arteriae pulmonales), eine linke (Arteria pulmonalis sinistra) und eine rechte (Arteria pulmonalis dextra), die jeweils Abzweigungen des aus der rechten Herzkammer hervorgehenden Truncus pulmonalis darstellen. Die Teilungsstelle, die als Bifurcatio trunci pulmonalis bezeichnet wird, liegt in Höhe des vierten Brustwirbels und dicht unterhalb des Aortenbogens. Die rechte und die linke Arteria pulmonalis zieht zur jeweiligen Eintrittspforte der Lunge (Lungenhilus). Die Lungenarterien sind Bestandteil des Lungenkreislaufs (kleiner Kreislauf) und gehören mit ihren Ästen neben den Lungenvenen (Venae pulmonales) zu den Vasa publica der Lunge. Die Lungenarterien führen sauerstoffarmes Blut, das im Zuge der Lungenatmung in den Kapillaren der Lungenbläschen (Alveolen) mit Sauerstoff angereichert wird.

Beide Lungenarterien verzweigen sich innerhalb der Lunge in eine Oberlappen- und eine Unterlappenarterie, die rechte zusätzlich in eine Mittellappenarterie. Diese teilen sich weiter in Segmentäste, die gemeinsam mit den Segmentbronchien zu den Lungensegmenten ziehen.

Die Lungenarterie kann bei zahlreichen angeborenen Herzfehlern verengt oder falsch angelegt sein. Dies tritt meist in Kombination mit weiteren Fehlbildungen am Herzen auf und führt zu komplexen Krankheitsbildern.

Siehe auch 
 Pulmonalstenose

Literatur 
 Anton Waldeyer: Anatomie des Menschen. Herausgegeben von Jochen Fanghänel, Franz Pera, Friedrich Anderhuber, Robert Nitsch. 17., völlig überarbeitete Auflage. de Gruyter, Berlin u. a. 2003, ISBN 3-11-016561-9, S. 831. 
 Hermann Voss, Robert Herrlinger: Taschenbuch der Anatomie. Band 2: Histologie 1. Allgemeine Anatomie der Eingeweide, Verdauungssystem, Atmungssystem, Urogenitalsystem und Beckenboden, Brust-, Bauch-, Becken- und Retrositus, Kreislaufsystem, Abwehrsystem. Mit Schlüssel zum Gegenstandskatalog. 17., neubearbeitete Auflage. Gustav Fischer, Stuttgart 1988, ISBN 3-437-00502-2, S. 339 ff.

Pulmonalis
Lunge